Al-Nasr (en árabe النصر, significa victoria) se refiere a:

Al-Nasr (Afganistán), grupo militante del Hazara.

Organizaciones deportivas 
Al-Nassr, club de fútbol de Arabia Saudita.
Al-Nasr (Salalah), club de fútbol de Omán.
Al-Nasr SC, club de fútbol de Emiratos Árabes Unidos.
Al-Nasr (Benghazi), club de fútbol de Libia.
Annaser Sports Club, club de fútbol de Libia.

Lugares 
Al Nasr (Dubái), localidad en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.